Der Begriff Schloss Osterstein bezeichnet:

 Schloss Osterstein (Zwickau), ehemaliges Residenzschloss der Wettiner, später Strafanstalt und Zuchthaus, gegenwärtiges Pflegeheim in Zwickau, Sachsen
 Schloss Osterstein (Gera), Schloss derer von Reuß in Gera, Thüringen